Приссе́-ла-Шарріє́р, Пріссе-ла-Шаррієр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 80 км на південний захід від Пуатьє, 20 км на південь від Ніора.

Історія 

1 січня 2018 року Приссе-ла-Шаррієр, Бельвіль, Буассероль i Сент-Етьєнн-ла-Сігонь було об'єднано в новий муніципалітет Плен-д'Аржансон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 269 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 642,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Приссе-ла-Шаррієр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Приссе-ла-Шаррієр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр